Влади́мир Сушко́в:
 Сушков, Владимир Петрович (род. 1978) — российский рэндзист, чемпион мира 2009 года.
 Сушков, Владимир Фёдорович (род. 1960) — глава Администрации городского округа Саранск.